Název Zlatý potok má více vodních toků:

 Zlatý potok (přítok Blanice) – pravostranný přítok Vodňanské Blanice v okrese Prachatice
 Zlatý potok (přítok Bobravy) – pravostranný přítok Bobravy v okrese Brno-venkov
 Zlatý potok (přítok Doubravy) – pravostranný přítok Doubravy v okrese Chrudim
 Zlatý potok (přítok Křetínky) – pravostranný přítok Křetínky v okrese Svitavy
 Zlatý potok (přítok Liboce) – levostranný přítok Liboce v okrese Karlovy Vary
 Zlatý potok (přítok Losenice) – pravostranný přítok Losenice v okresech Prachatice a Klatovy
 Zlatý potok (přítok Malého Labe) - levostranný přítok Malého Labe v okrese Trutnov
 Zlatý potok (přítok Mandavy) - pravostranný přítok Mandavy v okrese Děčín
 Zlatý potok (přítok Moravy) – pravostranný přítok Moravy v okresech Ústí nad Orlicí a Šumperk
 horní a střední tok Dědiny
 Zlatý potok (náhon Dědiny) – (nazýván také Opočenský náhon) – rameno Dědiny v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové
 Zlatý potok (přítok Oskavy) – levostranný přítok Oskavy v okrese Jeseník
 Zlatý potok (přítok Odry) – potok v okrese Nový Jičín protékající městem Odry
 Zlatý potok (přítok Klabavy) – levostranný přítok Klabavy, který je jeden z mnoha zdrojnic Hořejšího padrťského rybníka v CHKO Brdy v okrese Příbram
 Zlatý potok (přítok Prudníku) – pravostranný přítok Prudníku v okresech Bruntál a Jeseník
 Zlatý potok (přítok Podolského potoka) – (nazýván také Zlatotok) – levostranný přítok Podolského potoka v okrese Chrudim
 Zlatý potok (přítok Pöhlwasser) – levostranný přítok potoka Pöhlwasser v okrese Karlovy Vary
 Zlatý potok (přítok Příchovického potoka) – zdrojnice Příchovického potoka v okrese Plzeň-jih
 Zlatý potok (přítok Staré vody) – levostranný přítok Staré vody v okrese Bruntál
 Zlatý potok (přítok Starohorského potoka) – levostranný přítok Starohorského potoka na Slovensku v okrese Banská Bystrica
 Zlatý potok (přítok Šlapanky) – levostranný přítok Šlapanky v okrese Jihlava
 Zlatý potok (přítok Třemošné) – levostranný přítok Třemošné v okrese Plzeň-sever
 Zlatý potok (přítok Úpy) – levostranný přítok Úpy v okrese Trutnov
 Zlatý potok (přítok Zadního Liboce) – pravostranný přítok Zadního Liboce v okresech Cheb a Sokolov
 Zlatý potok, alternativní název dolního toku Říčky v okrese Brno-venkov

…může být také názvem části obce:

 Zlatý Potok – část obce Malá Morava v okrese Šumperk

Externí odkazy 
 

Hydronyma podle barev